«Чайка» () — украинский футбольный клуб из Петропавловской Борщаговки, Киевской области. Основан в 1976 году. Домашние матчи проводит на Центральном стадионе имени Михаила Бруквенко в Макарове. С сезона 2018/19 выступает во Второй лиге Украины.

История 

СК «Чайка» была основана в 1976 году. Именно в этом году команда начала выступать в первенстве Киево-Святошинского района, представляя Опытно-экспериментальный завод ЦК ДОСААФ, расположенный в селе Чайки. Название села и дало имя клубу. За время существования команда становилась обладателем и финалистом Кубка района 2010, 2011. Начиная с 2011 по 2015 год «Чайка» принимала участие в чемпионате Киевской области и уже в 2011 становится вице-чемпионом этого турнира. Подобный успех повторяется в 2012—2014 г.г. Финалист Кубка Киевской области 2012—2015 г.г. В 2013 — обладатель Кубка области и обладатель Кубка Украины среди любителей.

После этого клуб получил возможность выступить в Кубке Украины среди профессиональных команд, где в 1/16 финала выбыл из-за поражения в матче с львовскими «Карпатами». В сезоне 2015/2016 «Чайка» становится чемпионом области. Сезон 2016/2017 был также довольно удачным для «Чайки» — команда завоевала в течение одного сезона Кубок Украины и бронзовые медали национального чемпионата среди любителей. А с учетом еще и кубкового триумфа 2013 года «Чайка» стала самой титулованной командой Киевщины в любительских турнирах Украины. С сезона 2018/19 выступает во Второй лиге Украины.

Достижения 
Любительский кубок Украины
 Обладатель (2): 2013, 2016/17
Любительский чемпионат Украины
 Бронзовый призер: 2016/17
Чемпионат Киевской области
 Чемпион: 2015
 Серебряный призер (4): 2011, 2012, 2013, 2014
Кубок Киевской области
 Обладатель: 2013
 Финалист (2): 2012, 2015

Статистика выступлений

Самые крупные победы и поражения 
Победы

Поражения

Персоналии

Административный состав

Тренерский штаб

Состав команды 
По состоянию на 18 ноября 2021 года

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте ua-football.com
 Профиль на сайте footboom.com

Футбольные клубы Киевской области
Киево-Святошинский район